Balassagyarmat jelzője
 A legbátrabb város (2008) Matúz Gábor filmje